Gemander ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gemander (1822–1889), preußischer königlicher Amtmann
 Carl Gemander (1836–1904), deutscher Verwaltungsjurist, zuletzt Landrat des Kreises Rybnik in Oberschlesien
 Wilhelm Gemander (1879–1945), deutscher Jurist, Rittmeister und Sportschütze